Мефистофель, Мефисто:

 Мефистофель (Mephistopheles, Mephostophilis, Mephistophilus, Mephistos) — один из духов зла (демон, чёрт, бес, дьявол, чаще всего, по преданию, падший ангел, сатана).
 «Мефистофель» — опера Арриго Бойто.
 Мефистофель — золотой самородок, находящийся в Алмазном фонде России.
 «Мефисто» — драма, экранизация романа Клауса Манна «Мефисто: история одной карьеры» (1936), Венгрия — ФРГ, 1981 год. Режиссёр — Иштван Сабо.
 «Мефисто» — серия шахматных микрокомпьютеров (ФРГ), в конце 1980 — начале 1990 годов выигрывавших первенства мира среди микрокомпьютеров.
 Мефисто (Mephisto) — персонаж комиксов Marvel.